Billi ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Billi (* 1990), italienischer Wasserspringer
 Blesien Billi († 1628), Opfer der Hexenprozesse in Menden, siehe Wimbern#Geschichte
 Mimo Billi (1910–1974), italienischer Schauspieler
 Riccardo Billi (1906–1982), italienischer Schauspieler

Billi bezeichnet:
 Billi (Film), einen pakistanischen Film aus dem Jahr 2000

Siehe auch:
 Billie, Billy, Bily